Muerte de un viajante es una obra teatral de Arthur Miller, escrita en 1949.

Versiones para cine 
 Muerte de un viajante, (película de 1951), dirigida por László Benedek.

Versiones de cine para televisión 
 Muerte de un viajante (telefilme de 1966), dirigida por Alex Segal.
 Muerte de un viajante (telefilme de 1968), dirigida por Gerhard Klingenberg.
 Muerte de un viajante (telefilme de 1985), dirigida por Volker Schlöndorff.
 Muerte de un viajante (telefilme de 1996), dirigida por David Thacker.
 Muerte de un viajante (telefilme de 2000), dirigida por Kirk Browning.

Versiones de teatro para televisión 
 Muerte de un viajante (1961), dirigida por Hans Abramson.